Het provinciedistrict Dinant, dat deel uitmaakt van arrondissement Dinant in de Belgische provincie Namen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Beauraing en Dinant.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Beauraing omvat de gemeenten Beauraing en Houyet.
 Het kieskanton Dinant omvat de gemeenten Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye en Yvoir.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 5 van de 9 zetels van het kiesarrondissement Dinant toegewezen.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Namen werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Dinant
 (*)1974: UDP-DN (0,74%) / 1985: POS (0,45%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Dinant
Dinant